Exastinion är ett släkte av tvåvingar. Exastinion ingår i familjen lusflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lusflugor
Exastinion